Il doppio del torneo di tennis Bologna Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sam Giammalva Jr. e Henri Leconte che hanno battuto in finale Tomáš Šmíd e Balázs Taróczy 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd /  Balázs Taróczy (finale)
 Sandy Mayer /  Adriano Panatta (primo turno)

 Tim Mayotte /  Tim Wilkison (quarti di finale)
 Richard Meyer /  Gianni Ocleppo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bologna Indoor 1981